El epónimo Ohm puede referirse a:

 Georg Simon Ohm, físico alemán que contribuyó a la teoría de la electricidad.
 Martin Ohm, físico y matemático alemán hermano menor del anterior.
 Ohm, unidad de resistencia eléctrica cuyo símbolo es Ω.
 Ley de Ohm, en electricidad, ley que vincula diferencia de potencial, intensidad de corriente y  resistencia eléctrica.
 One Hot Minute, álbum de Red Hot Chili Peppers, también abreviado OHM.